Il doppio del torneo di tennis Stockholm Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Todd Woodbridge e Mark Woodforde che hanno battuto in finale Steve DeVries e David Macpherson 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (Campioni)
 Kelly Jones /  Rick Leach (quarti di finale)
 John Fitzgerald /  Anders Järryd (semifinali)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (quarti di finale)

 Mark Kratzmann /  Wally Masur (quarti di finale)
 Patrick Galbraith /  Danie Visser (secondo turno)
 Steve DeVries /  David Macpherson (finale)
 Luke Jensen /  Laurie Warder (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1992